Mandát (z latinského mandatum, pověření, příkaz, od manu datum – rukou daný) může označovat:

právo
 Mandát (politika) – oprávnění voleného funkcionáře
 Mandátní území
 Příkazní smlouva (dříve také mandátní smlouva) – smlouva o zastoupení, jménem klienta, na jeho účet a na jeho riziko
 mandant – osoba, jež pověřila mandatáře, aby ji zastupoval.
 mandatář – osoba (obvykle právník), pověřená k jednání jménem svého mandanta a na jeho účet, s okamžitým právem na odměnu, bez ohledu na výsledek jednání.
 mandatorní výdaj – povinný výdaj obvykle plynoucí z písemného závazku
 plnění závazku vyplývajícího ze smlouvy
 výdaj z veřejného rozpočtu, podle zákona

historie
 Mandát (diplomatika) – historická listina
 Mandát Nebes – čínská teorie vlády, oprávnění čínských císařů

místopis
 Mandát (potok) – potok v Bílých Karpatech u Radějova, zdrojnice Sudoměřického potoka

příjmení
 Jaroslav Mandát (1924–1986), český vysokoškolský učitel, rusista a romanista

Související články 
 Komisionář

Reference

Externí odkazy